Lucas Silva Fonseca, vagy egyszerűen Lucas Fonseca (Pedralva, 1985. augusztus 2. –), brazil labdarúgó, a Bahia hátvédje.

További információk 
Lucas Fonseca adatlapja a soccerway.com oldalon 

1985-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az União São João EC labdarúgói
A Guarani FC labdarúgói
A Mogi Mirim EC labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek